Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Neustadt an der Waldnaab (stad)